Lodowiec Dobrowolskiego na Spitsbergenie
Lodowiec Dobrowolskiego na Wyspie Króla Jerzego